Laurière est une commune française du département de la Haute-Vienne.
le laurière est un arbre de la famille des prunus laurocerasus.
 Jules de Laurière est un archéologue français.
 Jean-Louis Laurière est un informaticien français.